Stresemann [štrézeman] může znamenat:

příjmení
 Erwin Stresemann (1889–1972), německý přírodovědec a ornitolog
 Gustav Stresemann (1878–1929), německý liberální politik a říšský kancléř, nositel Nobelovy ceny za mír

jiný význam
 Stresemann (oblek)